Showgirl Homecoming Live е концертен албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Диск 1
 Overture – The Showgirl Theme – 2:44
 Better the Devil You Know – 3:46
 In Your Eyes – 3:06
 White Diamond – 3:33
 On a Night Like This – 4:30
 Everything Taboo Medley (Shocked/What Do I Have to Do?/Spinning Around) – 8:22
 Temple Prequel – 2:57
 Confide in Me – 4:26
 Cowboy Style – 3:29
 Finer Feelings – 1:25
 Too Far – 4:33
 "Red Blooded Woman/Where the Wild Roses Grow" – 4:34
 Slow – 4:39
 Kids featuring Bono – 6:05

 Диск 2
 Rainbow Prequel – 1:10
 Somewhere Over the Rainbow – 2:43
 Come into My World – 3:05
 Chocolate – 2:45
 I Believe in You – 3:28
 "Dreams/When You Wish Upon a Star" – 3:56
 "Burning Up/Vogue" – 3:21
 The Loco-Motion – 4:43
 "I Should Be So Lucky/The Only Way Is Up" – 3:26
 Hand on Your Heart – 4:19
 Space Prequel – 1:54
 Can't Get You out of My Head – 3:55
 "Light Years/Turn It into Love" – 8:13
 Especially for You – 4:28
 Love at First Sight – 6:35

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2007 година